

Patronymes 
par ordre alphabétique de prénom
 Alain Labrousse, journaliste, sociologue et géopolitologue français
 Audran Labrousse, archéologue français
 Élisabeth Labrousse née Goguel (1914-2000), philosophe et historienne française
 Émile Labrousse (1799-1867), homme politique français
 Ernest Labrousse (1895-1988), historien français
 Fabrice Labrousse (1806-1876), auteur dramatique français
 Fabrice Carré-Labrousse (1855-1921), auteur dramatique français
 François Labrousse (1878-1951), homme politique français
 Georges Fonbelle-Labrousse (1846-1927), homme politique français
 Jacques Labrousse (1916-2010), joueur français de rugby
 Léa Labrousse (1997), trampoliniste française
 Louis Labrousse (né en 1899), sénateur de la Communauté pour Madagascar
 Michel Labrousse (1912-1988), historien français
 Michèle Cointet née Labrousse, historienne française
 Nicolas-Hippolyte Labrousse (1807-1871), vice-amiral français
 Philippe-Michel Labrousse (1847-1910), homme politique français
 Sara Labrousse (née en 1988), nageuse synchronisée française
 Suzette Labrousse (1747-1821), prophétesse autoproclamée de la Révolution française
 Thierry Labrousse (né en 1970), joueur et entraîneur de rugby à XV
 Yvette Labrousse dite Om Habibeh (1906-2000), Miss France 1930 et épouse de l'Aga Khan III
 Le professeur Labrousse, personnage de fiction de la série de bandes dessinées Blake et Mortimer

Communes ou lieux 

 Labrousse est une commune française du Cantal.
 La Brousse, commune française située dans le département de la Charente-Maritime
 Labrousse, ancienne commune française de la Haute-Loire, auj. intégrée à Agnat et à Chaniat

Voir aussi 

 La Brousse en folie : série de bande dessinée
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France